

События 

 На российской эстраде появился певец Витас.
 Создание женской украинской поп-группы «ВИА Гра» (3 сентября, Украина).
 Создание мужской российской англоязычной группы «Plazma»
 Начала своё вещание первая российская альтернативная радиостанция ULTRA — 7 ноября.
 Основан украинский акустический дуэт «5'Nizza»
 Впервые проведён Рок-фестиваль «Крылья» в Тушино.
 В Одессе создана группа Flëur
 В Бейкерсфилде, Калифорния создана группа Adema.
 Умер музыкант и поэт Алексей «Грюндик» Перминов — участник рэп-группы «Рабы Лампы» и объединения «D.O.B. Community».
 4 июля в Воронеже умер Ю́рий Никола́евич Клински́х (Хой) (27 июля 1964, Воронеж — 4 июля 2000, Воронеж) — советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер и основатель группы «Сектор газа».
 В Орландо, Флорида, создана группа Trivium.

Продажи 
Самые продаваемые синглы 2000 года в мире (по данным MediaTraffic)

 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «No Strings Attached» ('N Sync), второе место — «Supernatural» (Карлос Сантана), третье место — «The Marshal Mathers LP» (Эминем)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «1» (The Beatles)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Breathe» (Фэйт Хилл)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Can We Fix It?» (Строитель Боб)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Steely Dan за «Two Against Nature»
 «Лучший Дебют» за альбом — Bent за «Programmed To Love»
 «Грэмми» за запись года — U2 за «Beautiful Day»
 «Грэмми» за песню года — «Beautiful Day»

 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Rock DJ» (Робби Уильямс), альбом — Parachutes (Coldplay)

 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — «Stan» (Эминем)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Earth, Wind & Fire (, , Джонни Грэм, , , , Вердайн Уайт, Морис Уайт и )
 The Lovin’ Spoonful (, Стив Бун,  и )
 The Moonglows (, Питер Грэйвз, Билли Джонсон, Бобби Лестер и )
 Эрик Клэптон
 Бонни Рэйтт
 Джеймс Тейлор
Раннее влияние:
 Нэт Кинг Коул
 Билли Холидей
Неисполнители:
 Клайв Дэвис
Аккомпанирующие музыканты:
 
 
 
 Скотти Мур

Зал славы авторов песен 
 Джеймс Браун
 Кёртис Мэйфилд
 Джеймс Тейлор
 Брайан Уилсон
 Гленн Фрай
 Дон Хенли
Награда Джонни Мерсера:
 Джерри Либер и Майк Столлер
Награда Эйба Олмена издателю:
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Нил Даймонд
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Джонни Мэтис
Награда за выдающуюся песню:
 
 You Are My Sunshine

Зал славы кантри 
 Чарли Прайд
 Фэрон Янг

Рейтинги 
 Самые известные в России исполнители (2000)

Новые группы 
 Юта
Total

Исчезнувшие группы 

 Warumpi Band

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 2000 года.

Январь 
 18 января — Waiting (Thursday)
25 января — Супермен (Найк Борзов)
 31 января — Deggial (Therion)

Февраль 
 1 февраля — Classical Mushroom (Infected Mushroom)
 5 февраля — Точно ртуть алоэ (Мумий Тролль)
 7 февраля — Incipit Satan (Gorgoroth)
 7 февраля — Awaking the Centuries (Haggard)
 17 февраля — The Screen Behind the Mirror (Enigma, релиз в Австралии 7 февраля)
 20 февраля — Вона (Александр Пономарёв)
 21 февраля — Янанебібув (Океан Ельзи)
 28 февраля — Stiff Upper Lip (AC/DC)
 29 февраля — Hooray for Boobies (Bloodhound Gang, релиз в США)
 29 февраля — Two Against Nature (Steely Dan)
29 февраля — Флора\Фауна (Танцы Минус)

Март 

 1 марта — Три источника (Крематорий)

 7 марта — The Sickness (Disturbed)
 21 марта — Reinventing the Steel (Pantera)
 21 марта — Gung Ho (Патти Смит)
 23 марта — Thrill of the Feel (Sons of Angels)
 26 марта — Perdition City (Ulver)
 27 марта — On The Wings Of Inferno (Asphyx)
 27 марта — Set It Off (Thousand Foot Krutch)
 28 марта — Infinite (Stratovarius)
 28 марта — Прости меня моя любовь (Земфира)

Апрель 
 10 апреля — The Berzerker (The Berzerker)
 10 апреля — Shake Your Pelvis (Red Elvises)
 11 апреля — Return Of Saturn (No Doubt)
 13 апреля — Герои и Злодеи (Король и Шут)
 17 апреля — Gimme Gimme Gimme (E-Rotic)
 18 апреля — Good Looking Blues (Laika)
 24 апреля — Prison of Desire (After Forever)
26 апреля — МультFильмы (МультFильмы)
 29 апреля — ЧелоФилия (Филипп Киркоров)

Май 

 1 мая — Кто ты? (Децл)

 2 мая — Don't Give Me Names (Guano Apes)
 11 мая — Полустаночки (Любэ)
 16 мая — Binaural (Pearl Jam)
 16 мая — Oops!… I Did It Again (Бритни Спирс)
 16 мая — We Are Motörhead (Motörhead)
 20 мая — Би-2 (Би-2)
 23 мая — The ConstruKction of Light (King Crimson)
 23 мая — The Marshall Mathers LP (Eminem)
 29 мая — Wishmaster (Nightwish)
 30 мая — Brave New World (Iron Maiden)

Июнь 
 1 июня — Culture Of Night (Vacuum)
 5 июня — 2nd Skin (The Bates)
 5 июня — Moje smutné srdce (Яромир Ногавица)
6 июня — Rated R (Queens of the Stone Age)
19 июня — Pop Trash (Duran Duran)
19 июня — Максисингл № 1. Секрет (Агата Кристи)
 20 июня — Infernal Battles (Deathspell Omega)
 20 июня — White Pony (Deftones)

Июль 

 3 июля — Майн Кайф? (Агата Кристи)

 10 июля — Parachutes (Coldplay)
 11 июля — New Tattoo (Mötley Crüe)
 17 июля — Haven (Dark Tranquillity)
 17 июля — Minor Earth Major Sky (a-ha)
 18 июля — Wishmaster (Nightwish)
 20 июля — Clayman (In Flames)
 20 июля — Sheffield (Scooter)
 25 июля — The Savage Poetry (Edguy, переиздание)
 28 июля — In Vision (Queen, вышел только в Японии)

Август 
 21 августа — Swamplord (Kalmah)
 22 августа — The Black Opera – Symphoniae Mysteriorum in Laudem Tenebrarum (Opera IX)
22 августа — L.D. 50 (Mudvayne)
 28 августа — Sing When You're Winning (Робби Уильямс)
 29 августа — Moment of Glory (Scorpions & Berliner Philharmoniker)

Сентябрь 
 18 сентября — Solaris (Photek)
 18 сентября — Music (Мадонна)
 19 сентября — 14 Diamonds (Stratovarius)
 19 сентября — Кирпичи тяжелы (Кирпичи, переиздание)
 25 сентября — Dopethrone (Electric Wizard)
 25 сентября — Sunrise in Eden (Edenbridge)
 26 сентября — Bridging the Gap (Black Eyed Peas)
 26 сентября — Primitive (Soulfly, Roadrunner Records)
 28 сентября — Cult (Apocalyptica)

Октябрь 
 2 октября — Kid A (Radiohead)
 3 октября — Warning: (Green Day)
6 октября — Дышу тишиной (Николай Носков)
 9 октября — Black Market Music (Placebo)
 10 октября — Statement (Nonpoint)
 10 октября — Vapor Transmission (Orgy)
 12 октября — Долгие дни (Жасмин)
 16 октября — Too (Kingdom Come)
 17 октября — Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (Limp Bizkit)
 18 октября — Восставший из ада (Сектор Газа)
 24 октября — Hybrid Theory (Linkin Park)
 24 октября — Whoa, Nelly! (Нелли Фуртадо)
 27 октября — Aghora (Aghora)
 27 октября — Stilelibero (Эрос Рамаццотти)
 30 октября — Follow the Reaper (Children of Bodom)
 30 октября — Midian (Cradle of Filth)
 30 октября — Preparing for War (Darkthrone)
 31 октября — Awake (Godsmack)
 31 октября — Christmas Around the World (Брэдли Джозеф)
 31 октября — The Perfect Element, Part I (Pain of Salvation)
 31 октября — Thing to Make and Do (Moloko)

Ноябрь 
 6 ноября — The Mark, Tom, and Travis Show: The Enema Strikes Back (Blink-182)
 6 ноября — Halfway Between the Gutter and the Stars (Fatboy Slim)
 6 ноября — Coast to Coast (Westlife)
 7 ноября — Ride wit Us or Collide wit Us (Outlawz)
 7 ноября — Rugrats in Paris: Music from the Motion Picture (саундтрек)
 10 ноября — Esco di rado e parlo ancora meno (Адриано Челентано)
 13 ноября — The Platinum Collection (Queen)
 13 ноября — Дачники (Ленинград)
 14 ноября — Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (Marilyn Manson)
 14 ноября — Conspiracy of One (The Offspring)
 18 ноября — Капиталим 00 (Кирпичи)
 21 ноября — A Day Without Rain (Enya)
 21 ноября — Black & Blue (Backstreet Boys)
 21 ноября — Too (Kingdom Come)
 21 ноября — The W (Wu-Tang Clan)
 28 ноября — Dawn of Victory (Rhapsody)
 Miracle — (S.O.A.P)

Декабрь 
 4 декабря — Mother Earth (Within Temptation)
 5 декабря — Renegades (Rage Against the Machine)
Элизобарра-Торр (В. Бутусов и Deadушки)
Дёшево и сердито (Ю.Г.)

Неточная дата 

 Alegria (Los Incas)

 The Knowing (Novembers Doom)
 Noutajan valssi (Viikate)
 Маджента (Краденое солнце)
 Почти живой (Flëur)
 Я вернусь (Владимир Асмолов)
Который возвращается (Високосный год)
Куда? (Маша и Медведи)
 Такова Се-ля-ви, или Sex по-русски (Владимир Асмолов)
 Поцелуй меня при всех (Маша Распутина)
Оптом и в розницу (НАИВ)
Шоколадный Пушкин (Звуки Му)

Родились

Январь 
 1 января — Ice Spice — американская рэп-исполнительница
 2 января — Lil Bo Weep (ум. ) — австралийская певица, рэп-исполнительница и видеоблогер
 5 января
 Big Baby Tape — российский рэпер и автор песен
 Roxen — румынская певица
 6 января — Е Шухуа — тайваньская певица и танцовщица, участница группы (G)I-DLE
 7 января — Мэру Тасима — японская певица, участница группы HKT48
 8 января — Ноа Сайрус — американская певица и актриса
 24 января — Ли Гиук — южнокорейский певец, автор песен и продюсер, участник группы Onewe
 30 января — Бени — новозеландская певица

Февраль 
 1 февраля — Ramil’ — российский певец и автор песен
 9 февраля — Тисаки Морито — японская певица, участница групп Country Girls и Morning Musume
 13 февраля — polnalyubvi — российская певица
 14 февраля — Андреа Коевска — северомакедонская певица
 26 февраля — Yeat — американский рэпер

Март 
 1 марта — Гречка — российская певица и автор песен
 5 марта — Габби Барретт — американская кантри-певица
 10 марта — Роко Блажевич — хорватский певец
 15 марта — Кристиан Костов — российский и болгарский певец
 23 марта — Amee — вьетнамская певица
 28 марта — Алейна Тилки — турецкая певица

Апрель 
 7 апреля — Big Scarr (ум. ) — американский рэпер
 9 апреля — Джеки Иванко — американская певица
 10 апреля — Surf Mesa — американский диджей и музыкальный продюсер
 11 апреля — Карина — южнокорейская певица, рэпер и танцовщица, участница группы Aespa
 12 апреля — Мануэль Туризо — колумбийский певец
 19 апреля — Диана Астер — российский видеоблогер и певица
 27 апреля — Мария Фигероа — испанская певица
 28 апреля — Виктория Де Анджелис — итальянский музыкант, основательница и басистка группы Måneskin

Май 
 7 мая — Эден Элена — израильская певица
 11 мая — Инстасамка — российская рэп-исполнительница и видеоблогер
 16 мая — Артур Бабич — украинский видеоблогер и певец
 20 мая — Роза Линн — армянская певица
 26 мая — Хван Йеджи — южнокорейская певица, рэпер и танцовщица, лидер и ведущая вокалистка группы Itzy

Июнь 
 3 июня — Beabadoobee — британская певица филиппинского происхождения
 9 июня — Wellboy — украинский певец и композитор
 15 июня — Жереми Макиесе — бельгийский певец и футболист
 16 июня — Tay-K — американский рэпер и автор песен

Июль 
 4 июля — Kid Trunks — американский рэпер
 5 июля — Фаузия — канадская певица и автор песен марокканского происхождения
 9 июля — mxmtoon — американская певица
 21 июля — Лиа — южнокорейская певица, участница группы Itzy
 22 июля — Grivina — российская певица

Август 
 1 августа
 Ким Чхэвон — южнокорейская певица, участница групп IZ*ONE и Le Sserafim
 Lil Loaded (ум. ) — американский рэпер и автор песен
 9 августа — Arlo Parks — британская певица
 13 августа
 На Джемин — южнокорейский певец, рэпер и актёр, участник группы NCT
 Tones and I — австралийская певица
 17 августа — Lil Pump — американский рэпер
 25 августа
 Винченцо Кантьелло — итальянский певец
 Ник Мира — американский музыкальный продюсер и автор песен

Октябрь 
 6 октября — Эддисон Рей — американская певица, танцовщица и актриса
 19 октября — Чон Хиджин — южнорейская певица и танцовщица, участница группы  Loona
 21 октября — Imanbek — казахстанский диджей и музыкальный продюсер
 22 октября
 Baby Keem — американский рэпер, автор песен и продюсер
 Thrill Pill — российский рэпер
 25 октября — Анастасия Дворянская — российская певица и модель
 30 октября — Жизель — японская певица, участница группы Aespa
 31 октября — Уиллоу Смит — американская актриса и певица

Ноябрь 
 8 ноября
 Жасмин Томпсон — британская певица и автор песен
 S10 — нидерландская певица и автор песен
 12 ноября — Виктория Оганнисян — российская певица
 13 ноября — 24kGoldn — американский рэпер и певец
 14 ноября — Пак Чонхён — южнокорейская певица и рэпер, участница группы Pristin
 20 ноября — Конни Талбот — британская певица
 30 ноября — Рафал Тшесневский — польский музыкант

Декабрь 
 5 декабря — Чхве Су Бин — южнокорейский певец, автор песен, рэпер и танцор, лидер группы TXT
 29 декабря — Элиот Вассамийе — бельгийский певец

Без точной даты 
 София Кили — британская актриса и певица
 Тармо Пелтокоски — финский дирижёр и пианист
 Пенелопа Скотт — американская певица, музыкант, автор песен и продюсер
 TDott Woo — американский рэпер

Скончались

Январь 
 1 января — Пётр Горбунов (75) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 4 января
 Фатьма Мехралиева (73) — советская и азербайджанская певица и актриса
 Константин Мясков (78) — советский и украинский композитор
 5 января — Вера Дулова (90) — советская и российская арфистка и музыкальный педагог
 7 января — Махмуд Эсамбаев (75) — советский и российский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, балетмейстер и актёр
 8 января — Рахиля Мифтахова (59) — советская и российская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог
 11 января — Николай Назаров (91) — советский и российский военный дирижёр
 12 января — Евгений Глебов (70) — советский и белорусский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 15 января
 Джером Брайнин (83) — американский джазовый пианист, композитор и аранжировщик
 Тадеуш Вроньский (84/85) — польский скрипач, музыковед и музыкальный педагог
 16 января
  (71) — американский певец, вокалист группы The Coasters
 Джин Харрис (66) — американский джазовый пианист
 18 января — Виктор Иконник (70) — советский и украинский хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 19 января — Ирра Петина (91) — американская певица оперы и оперетты (контральто) русского происхождения
 20 января — Изабелла Юрьева (100) — советская и российская эстрадная певица
 21 января — Сулейман Алескеров (75) — советский и азербайджанский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 22 января — Григорий Грицюк (44) — советский и украинский оперный певец (баритон)
 23 января — Станислав Хеллер (75) — немецкий клавесинист и музыкальный педагог чешского происхождения
 25 января — Симеон Пиронков (72) — болгарский композитор
 27 января — Фридрих Гульда (69) — австрийский пианист, композитор и музыкальный педагог
 29 января — Николай Ковмир (52) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 31 января — Владимир Тихонов (64) — советский и российский артист балета

Февраль 
 2 февраля — Тодор Попов (79) — болгарский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 3 февраля — Алла Ракха (80) — индийский музыкант, мастер игры на табла
 4 февраля —  (58) — американская певица, вокалистка группы The Shirelles
 7 февраля
 Дейв Певеретт (56) — британский певец и музыкант, вокалист и гитарист группы Foghat
 Big Pun (28) — американский рэпер, участник группы Terror Squad
 12 февраля
 Йост Раба (99) — немецкий скрипач
 Скримин Джей Хокинс (70) — американский певец, музыкант и автор песен
 14 февраля — Георгий Лапчинский (79) — советский и российский музыковед и музыкальный педагог
 17 февраля — Николай Чайкин (85) — советский и российский композитор и музыкальный педагог
 19 февраля — Марин Големинов (91) — болгарский композитор, дирижёр, скрипач, музыковед и музыкальный педагог
 21 февраля — Ольга Левашёва (87) — советский и российский музыковед и педагог
 23 февраля — Офра Хаза (42) — израильская певица и актриса
 25 февраля — Борис Зайцев (74) — советский и украинский певец
 26 февраля — Анджей Хиольский (78) — польский оперный певец (лирический баритон) и музыкальный педагог

Март 
 2 марта — Коррадо Роллеро (30) — итальянский пианист
 5 марта — Лоло Феррари (37) — французская танцовщица, порноактриса, фотомодель и певица
 8 марта
 Иван Суржиков (71) — советский и российский певец
 Илья Шпильберг (90) — советский и российский скрипач
 9 марта — Иво Робич (77) — югославский и хорватский композитор, певец и поэт
 13 марта — Луиза Восгерчян (77) — американская пианистка и музыкальный педагог
 19 марта — Ли Хуаньчжи (81) — китайский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 20 марта — Адольф Скулте (90) — советский и латвийский композитор и музыкальный педагог
 23 марта — Иоаким Шароев (69) — советский и российский театральный, оперный и кинорежиссёр и педагог
 24 марта
 Эл Грей (74) — американский джазовый тромбонист
 Юрий Малинин (60) — советский и украинский певец
 27 марта — Иэн Дьюри (57) — британский певец, музыкант и автор песен
 28 марта — Карп Домбаев (90) — советский и армянский скрипач и музыкальный педагог
 29 марта — Анна Соколов (90) — американская танцовщица, хореограф и музыкальный педагог
 30 марта — Анатолий Шекера (64) — советский и украинский артист балета и балетмейстер

Апрель 
 4 апреля — Раймондас Катилюс (53) — советский и литовский скрипач и музыкальный педагог
 8 апреля — Вадим Червов (69) — советский и украинский виолончелист и музыкальный педагог
 11 апреля — Диана Дарви (54) — британская певица, актриса и танцовщица
 12 апреля — Николай Огренич (62) — советский и украинский оперный певец (тенор) и музыкальный педагог
 14 апреля — Борис Львов-Анохин (73) — советский и российский театральный режиссёр, театровед и балетовед
 17 апреля — Николай Пузей (84) — советский и российский композитор
 19 апреля — Луис Эпплбаум (82) — канадский композитор, дирижёр и музыкальный администратор
 23 апреля — Александр Косорунин (38) — российский барабанщик
 25 апреля — Нильс Вигго Бентсон (80) — датский композитор, пианист, органист и музыкальный педагог
 26 апреля — Леонид Белый (44) — советский и российский певец, музыкант и автор песен, вокалист ВИА «Надежда»
 30 апреля — Маржори Ноэль (54) — французская певица

Май 
 4 мая — Павел Ядых (77) — советский и российский дирижёр
 5 мая
 Эрнст Грёшель (81) — немецкий пианист, скрипач, трубач и музыкальный педагог
 Виталий Губаренко (65) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог
 12 мая — Нина Пантелеева (76) — советская и российская певица
 13 мая — Оливье Грейф (50) — французский композитор и пианист
 17 мая — Эллис Кос (84) — американский композитор
 20 мая
 Матвей Лобанов (72) — советский и российский оперный певец (бас)
 Жан Пьер Рампаль (78) — французский флейтист
 23 мая — Фёдор Васильев (79) — советский и российский композитор и музыкальный педагог
 25 мая — Раушангуль Илахунова (77) — советская и казахская актриса и певица
 28 мая — Игорь Билозир (45) — советский и украинский певец и автор песен
 30 мая
 Талат Бакиханов (72) — советский и азербайджанский музыкант, исполнитель мугама
 Текс Бенеке (86) — американский джазовый певец, саксофонист и бэнд-лидер
 31 мая — Тито Пуэнте (77) — американский музыкант, композитор и аранжировщик

Июнь 
 1 июня
  (79) — американский музыкант, барабанщик группы Bill Haley & His Comets
 Марина Сабинина (82) — советский и российский музыковед, музыкальный критик и журналист
 2 июня — Лепо Сумера (50) — советский и эстонский композитор
 11 июня — Рут Рубин (93) — американская поэтесса, певица, музыковед и фольклорист
 12 июня
 Пурушоттам Лаксман Дешпанде (80) — индийский писатель, музыкант, композитор и актёр
 Бруно Мартино (74) — итальянский джазовый композитор, певец и пианист
 Алексей «Грюндик» Перминов (24) — российский рэп-исполнитель, диджей и автор песен, участник группы «Рабы Лампы»
 17 июня — Виктор Ходяшев (82) — советский и российский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 21 июня — Алан Хованесс (89) — американский композитор, пианист, органист, дирижёр и музыкальный педагог
 23 июня — Борис Хохлов (68) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 24 июня — Моника Дрёйтс (67) — бельгийская пианистка
 28 июня — Надежда Казанцева (89) — советская и российская певица
 29 июня — Дюша Романов (43) — советский и российский рок-музыкант, участник группы «Аквариум»

Июль 
 1 июля — Пьер Пети (78) — французский композитор, музыкальный педагог и музыкальный критик
 4 июля
 Юрий Клинских (35) — советский и российский рок-музыкант, певец и автор песен, основатель и лидер группы «Сектор Газа»
 Харалдс Меднис (93) — советский и латвийский хоровой дирижёр
 5 июля — Сергей Павлюченко (97) — советский и российский музыковед, композитор и музыкальный педагог
 6 июля
 Людовит Райтер (93) — чехословацкий и словацкий дирижёр и композитор
 Владислав Шпильман (88) — польский пианист и композитор
 15 июля
 Генрих Вагнер (78) — советский и белорусский композитор и музыкальный педагог
 Луи Килико (75) — канадский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог
 17 июля — Джин Суэйн (76) — американская певица
 21 июля — Станойло Раичич (89) — югославский и сербский композитор и музыкальный педагог
 25 июля
 Ильяс Бахшиш (87) — советский и украинский композитор
 Казимеж Флатау (90) — польский клавесинист
 30 июля — Ханс Шторк (88) — немецкий дирижёр

Август 
 5 августа — Эмин Хачатурян (70) — советский и армянский дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 10 августа — Юхан Камиц (38) — шведский режиссёр и клипмейкер
 11 августа
 Ашир Кулиев (81) — советский и туркменский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 Жан Папино-Кутюр (83) — канадский композитор и музыкальный педагог
 17 августа — Франко Донатони (73) — итальянский композитор и музыкальный педагог
 23 августа — Никита Зайцев (44) — советский и российский рок-музыкант, гитарист и скрипач группы «ДДТ»
 24 августа
 Ренато Дионизи (90) — итальянский композитор и музыкальный педагог
 Татьяна Рябушинская (83) — французская и американская балерина и балетный педагог русского происхождения
 25 августа — Джек Ницше (63) — американский кинокомпозитор, аранжировщик и музыкальный продюсер
 27 августа — Эдуард Смольный (66) — советский и российский конферансье и режиссёр-постановщик
 31 августа — Нодар Габуния (67) — советский и грузинский композитор и пианист

Сентябрь 
 1 сентября — Игорь Цветков (65) — советский и российский композитор
 3 сентября —  (84) — американский певец, вокалист группы The Soul Stirrers
 4 сентября —  (53) — американский музыкант, басист группы Santana
 6 сентября
 Раиса Галимуллина (69) — советская и российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано) и музыкальный педагог
 Нина Рамишвили (90) — советская и грузинская артистка балета, балетмейстер и хореограф
 7 сентября — Иван Яшкевич (77) — советский и украинский композитор, баянист и музыкальный педагог
 9 сентября — Джулиус Шульман (84) — американский скрипач
 12 сентября
 Севиль Гаджиева (31) — азербайджанская певица
 Стэнли Тёррентайн (66) — американский джазовый тенор-саксофонист
 14 сентября — Николай Капишников (81) — советский и российский педагог, организатор и руководитель школьного оркестра русских народных инструментов в посёлке Мундыбаш
 18 сентября — Борис Гиенко (83) — советский и узбекский композитор и музыкальный педагог
 25 сентября — Томас Рандл Рейли (81) — британский исполнитель на губной гармонике
 27 сентября — Нина Беликова (86) — советская и российская балерина и балетный педагог

Октябрь 
 3 октября — Бенджамин Орр (53) — американский рок-музыкант, основатель, вокалист и басист группы The Cars
 4 октября
 Алексей Кандинский (82) — советский и российский музыковед и преподаватель
 Тофик Кулиев (82) — советский и азербайджанский композитор, пианист и дирижёр
 Петер Шоймош (89) — венгерский пианист и музыкальный педагог
 6 октября — Куко Санчес (79) — мексиканский певец, композитор и актёр
 9 октября — Лев Мазель (93) — советский и российский музыковед и музыкальный педагог
 10 октября — Ференц Фаркаш (94) — венгерский композитор и музыкальный педагог
 16 октября — Дэвид Голуб (50) — американский пианист и дирижёр
 17 октября — Йохим Нильсен (36) — норвежский рок-музыкант и поэт
 18 октября
 Гвен Вердон (75) — американская актриса и танцовщица
 Джули Лондон (74) — американская джазовая певица и актриса
 23 октября — Мартин Рих (95) — американский дирижёр, пианист и музыкальный педагог немецкого происхождения
 25 октября — Ашуг Кямандар (68) — советский и азербайджанский ашуг
 26 октября — Лайла Киннунен (60) — финская певица
 27 октября
 Вальтер Берри (71) — австрийский оперный певец (бас-баритон)
 Марина Казинец-Шах-Азизова (93) — советская и российская балерина и балетный педагог
 28 октября — Эдит Питерс (74) — американская джазовая певица
 29 октября — Карлос Гуаставино (88) — аргентинский композитор и пианист
 30 октября — Алексей Иконников (95) — советский и российский музыковед

Ноябрь 
 2 ноября
 Анисим Асламас (75) — советский и российский композитор
 Теофил Бикис (48) — советский и латвийский пианист и музыкальный педагог
 5 ноября
 Джимми Дэвис (101) — американский кантри-певец
 Авак Петросян (88) — советский и армянский оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор)
 6 ноября — Лора Шпёрри (90) — швейцарская скрипачка
 9 ноября — Тиёносукэ Адзума (74) — японский актёр, танцор и педагог
 12 ноября — Франк Пурсель (87) — французский композитор и аранжировщик
 14 ноября — Вальтер Кнапе (94) — немецкий музыковед, хоровой дирижёр и композитор
 16 ноября — Ахмет Кая (43) — турецкий поэт, музыкант и автор песен
 18 ноября
 Жавдет Айдаров (81) — советский и российский дирижёр, хормейстер и музыкальный педагог
 Эмин Сабитоглу (63) — советский и азербайджанский композитор
 21 ноября — Макс Герд Шёнфельдер (64) — немецкий музыковед и музыкальный администратор
 23 ноября — Алёша Ромпе (53) — немецкий и швейцарский певец и музыкант, вокалист группы Feeling B
 27 ноября
 Мадина Ералиева (46) — советская и казахская певица
 Елена Черней (76) — румынская оперная певица (меццо-сопрано)
 28 ноября — Лиана Хайд (105) — австрийская актриса и певица
 29 ноября — Андрей Чистяков (51) — советский и российский дирижёр
 30 ноября — Янис Калниньш (96) — латвийский и канадский дирижёр, композитор и органист

Декабрь 
 9 декабря — Марина Кошиц (88) — американская оперная певица (меццо-сопрано) и актриса русского происхождения
 12 декабря — Либертад Ламарке (92) — аргентинская актриса и певица
 15 декабря — Фроим Вышкауцан (85) — советский и молдавский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог
 19 декабря —  (85) — американский музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы The Staple Singers
 23 декабря — Виктор Борге (91) — датский и американский пианист, дирижёр и комик
 24 декабря —  (73) — американский певец и автор песен, вокалист и басист группы The Four Seasons
 25 декабря — Аскольд Макаров (75) — советский и российский артист балета, балетмейстер, балетный педагог и публицист
 26 декабря — Пётр «Magik» Лущ (22) — польский рэпер, участник групп Kaliber 44 и Paktofonika
 27 декабря — Сергей Дижур (76) — советский и российский органист, клавесинист и музыкальный педагог
 29 декабря — Борис Яровинский (78) — советский и украинский композитор и дирижёр
 30 декабря — Агния Лазовская (93) — советская и российская оперная певица (сопрано)
 31 декабря — Танакиль Леклер (71) — американская балерина и балетный педагог французского происхождения

Без точной даты 
 Леонид Буданов (53/54) — советский и российский трубач и музыкальный педагог, основатель и руководитель ансамбля «Карелия-Брасс»
 Александр Вайсфельд (80/81) — советский и украинский скрипач и музыкальный педагог
 Вера Дубровина (82/83) — советская и российская балерина и балетный педагог
 Нина Куклина-Врана (84/85) — советская и казахская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано) и музыкальный педагог
 Бениамин Мордкович (93/94) — советский и украинский скрипач и музыкальный педагог
 Мария Луиза Приолли (84/85) — бразильский музыкальный педагог и композитор
 Юрий Славнитский (74/75) — советский и российский музыкант, хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 Давид Усманов (?) — советский и российский поэт-песенник
 Александр Царман (91/92) — советский и российский артист балета, балетный педагог и режиссёр

См. также

Примечания